Ёртом:

 Ёртом — река в России, приток Вашки.
 Ёртом — село в Удорском районе Республики Коми.
 Ёртом — сельское поселение в Удорском муниципальном районе Республики Коми.

См. также 
 Ёртома
 Ёртым
 Ертем